Simons est un nom de famille porté notamment par :

Patronymes 
 Alain Simons (né en 1962), animateur belge de radio et télévision ;
 Andrée Simons (1949-1984), chanteuse et parolière belge ;
 Ann Simons (née en 1980), judokate belge ;
 Barbara Simons (née en 1929), femme politique allemande ;
 Charles Simons (1906-1979), footballeur belge ;
 Charles-Mathias Simons (1802-1874), homme politique luxembourgeois ;
 Dave Simons (1954-2009), dessinateur américain de bandes dessinées ;
 Ernest Simons (1835-1873), homme politique luxembourgeois ;
 Eva Simons (née en 1984), chanteuse pop néerlandaise ;
 Frans Simons (1855-1919), artiste peintre belge ;
 Gordon Donald Simons (1929-2018), homme d'affaires de la région de Québec ;
 Henri Simons (né en 1954), homme politique belge ; 
 Henry Simons (1889-1946), économiste américain ;
 Jade Simons (née en 20001), nageuse sud-africaine ;
 James Simons (né en 1938), mathématicien et trader américain ;
 Jeroen Simons (né en 1978), musicien néerlandais ;
 Johan Simons (né en 1946), metteur en scène de théâtre et d'opéra néerlandais ;
 Joseph Simons (1573-1671), prêtre jésuite anglais et dramaturge ;
 Lao Genevra Simons (1870-1949), mathématicienne et historienne des mathématiques américaine ;
 Leo Simons (1862-1932), critique dramatique, éditeur et professeur d’art dramatique néerlandais ;
 Léopold Simons (1901-1979), poète, peintre, caricaturiste, comédien et réalisateur français ;
 Menno Simons (1496–1561), dirigeant religieux anabaptiste frison ;
 Moisés Simóns (1889-1945), compositeur, pianiste et chef d'orchestre cubain ;
 Peter Simons (1946-2005), réalisateur, monteur, producteur et scénariste belge ;
 Peter Simons (né en 1950), professeur de philosophie britannique ;
 Peter Simons (1964-), homme d'affaires de la ville de Québec ;
 Pierre Simons (1797-1843), ingénieur belge, pionnier des chemins de fer ;
 Raf Simons (1968-), couturier belge ;
 Ray Alexander Simons (1913-2004), syndicaliste et femme politique sud-africaine.
 Regillio Simons (né en 1973), footballeur néerlandais ;
 Simone Simons (née en 1985), mezzo-soprano néerlandaise et la vocaliste principale du groupe metal symphonique Epica ;
 Sylvana Simons (née en 1971), députée néerlandaise et ancienne danseuse et animatrice de télévision et de radio ;
 Timmy Simons (né en 1976), footballeur belge ;
 Timothy Simons (né en 1978), acteur américain ;
 Walter Simons (1861-1937), juriste et un homme politique allemand ;
 Warren Simons, responsable éditorial de comics.
 Xavi Simons (2003-), footballeur néerlandais.

Pseudonyme 
 Roger Simons, pseudonyme de Margaret et Ivor Macaulay Punnett, auteurs britanniques de roman policier et de littérature d'enfance et de jeunesse.

Entreprise 
 Simons,  entreprise québécoise de vêtements et d'articles de décoration pour la maison.

Institution 
 Simons Center for Geometry and Physics, institut de recherche américain.

Homonymie de patronyme